Cheyne ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Cheyne (1907–1983), schottischer Fußballspieler
 George Cheyne (1671–1743), schottischer Arzt, Vorläufer der Psychologie, Philosoph und Mathematiker
 Henry Cheyne († 1328), schottischer Geistlicher
 John Cheyne (1777–1836), schottischer Arzt
 William Watson Cheyne (1852–1932), britischer Chirurg und Bakteriologe

Siehe auch:
 Cheynes
 Chain (Begriffsklärung)